Als Flexleitung werden benannt
 Drahtgeflechtummantelte Schläuche, so genannte Stahlflexleitungen
 Leiterfolien, bestehend aus Kunststofffolien, welche mit elektrischen Leitern versehenen sind